

Musica 
This Time – album di Waylon Jennings del 1974
This Time – album di Al Jarreau del 1980
This Time – canzone interpretata da Rettore del 1982
This Time – singolo di Bryan Adams del 1983, dall'album Cuts Like a Knife
This Time – album dei Jaguar del 1984
This Time – singolo degli UFO del 1986
This Time - The First Four Years – album dei Culture Club del 1987
This Time – album di Tone Norum del 1988
This Time – canzone interpretata da William Mangion, rappresentante di Malta all'Eurovision Song Contest 1993
This Time – traccia dell'album Urban Hymns dei The Verve del 1997
This Time – album dei Los Lobos del 1999
This Time – album di Natalia del 2003
This Time – album di Thomas Anders del 2004
This Time – singolo dei Starsailor del 2006, dall'album On the Outside
This Time – album di Melanie C del 2007
This Time – singolo di Melanie C del 2007, dall'album omonimo
This Time – singolo di DJ Antoine del 2007
This Time – singolo del 2009 di John Legend
This Time – singolo dei Guano Apes del 2011
This Time – album di Beanie Sigel del 2012
This Time – canzone interpretata da Monika Linkytė e Vaidas Baumila, rappresentanti della Lituania all'Eurovision Song Contest 2015
This Time – singolo di Celine Farach e Matluck del 2018